Mužská čtyřhra Rogers Cupu 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do deblové soutěže montréalského tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, jehož členové nestartovali společně. Dodig nastoupil s Rohanem Bopannou a dvojice se probojovala do finále. Spoluhráčem Mela se stal Łukasz Kubot, s nímž skončil ve druhém kole na raketách Francouzů Fabrice Martina a Édouarda Rogera-Vasselina.

Vítězem se stal pátý nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal indicko-chorvatské turnajové sedmičky Rohana Bopannu a Ivana Dodiga. Po dvousetovém průběhu 6–4, 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů, získali devátou společnou trofej a třetí v probíhající sezóně. Herbert vybojoval jubilejní desátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mahuta to bylo devatenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (finále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2017